Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1992 war die 19. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Hotel New Dolmen in Buġibba in Malta statt.

Weltmeister wurde der Engländer Neil Mosley durch einen 11:2-Sieg im Finale gegen den Philippiner Leonardo Andam.

Modus 
Die 72 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1992 bei CueTracker

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in San Pawl il-Baħar